Bulma, personnage de fiction du manga Dragon ball.
 Bulma, un framework CSS libre et gratuit.